1080 peut désigner :

 L'année 1080 ;
 le nom commercial du fluoroacétate de sodium, un poison, utilisé notamment en Nouvelle-Zélande pour éliminer l'opposum ;
 1080i, un mode vidéo avec 1080 lignes de définition verticale en entrelacé
 1080p, un mode vidéo avec 1080 lignes de définition verticale à balayage progressif
 Euro1080, un diffuseur européen de programmes en haute définition
 1080° Avalanche, un jeu vidéo pour GameCube
 1080° Snowboarding, un jeu vidéo pour Nintendo 64

Homonymie de nombre